Brecht (Bélgica) — município flamengo da província da Antuérpia
 Brecht (Alemanha) — município da Renânia-Palatinado

Desambiguações de topônimos